Sidanegara (Cilacap Tengah), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidanegara (Kaligondang), een bestuurslaag in Indonesië
 Sidanegara (Kedungreja), een bestuurslaag in Indonesië